Рыба́лкин — фамилия. Известные носители:

 Рыбалкин, Алексей Владимирович (род. 1993) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Рыбалкин, Валерий Сергеевич (род. 1952) — украинский востоковед, арабист, переводчик, дипломат.
 Рыбалкин, Владимир Иванович (1955—2011) — российский бандит.
 Рыбалкин, Михаил Дмитриевич (1910—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Рыбалкин, Фёдор Прокофьевич (1882 — после 1926) — основатель секты фёдоровцев, юродивый.

См. также 
 Рыбалкино — село в Волчанском районе Харьковской области Украины.